Ženská čtyřhra National Bank Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do deblové soutěže torontského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájkyně titulu, Kanaďanka Gabriela Dabrowská s Brazilkou Luisou Stefaniovou, nestartovaly společně. Stefaniová do turnaje nezasáhla kvůli pokračující rekonvalescenci po operaci přetrženého předního zkříženého vazu pravého kolena ze semifinále US Open 2021. Spoluhráčkou Dabrowské se stala Mexičanka Giuliana Olmosová, s níž v semifinále nestačila na Melicharovou-Martinezovou a Perezovou.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Američanek Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, který ve finále zdolal americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová a Ellen Perezová. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů. Z třetího společně odehraného finále získaly po triumfu na Qatar Open 2022 druhou párovou trofej. Pegulaová na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý deblový titul. Jako členka elitní světové desítky ve dvouhře se po skončení posunula i do první desítky ve čtyřhře. 

Gauffová, pro níž to byla pátá deblová trofej na túře WTA, se po skončení poprvé stala světovou jedničkou ve čtyřhře, když na čele vystřídala Mertensovou. Belgičanka ztratila možnost setrvat na vrcholu vyřazením ve druhém kole. Pokud by Gauffová čtyřhru neovládla, stala by se novou jedničkou Čang Šuaj. Na první místo vystoupala jako 46. jednička od zavedení klasifikace v září 1984 a jedenáctá Američanka. V 18 letech a 154 dnech se navíc stala druhou nejmladší jedničkou po Martině Hingisové, jíž bylo v červnu 1998 kdy usedla na „deblový trůn“ 17 let a 251 dnů.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

National Bank Open 2022